IPF letna lestvica najbolj predvajanih skladb in izvajalcev 2015 na slovenskih radijskih postajah v dveh različnih kategorijah: "Top 500 izvedb" ter "Top 500 glasbenih solistov in skupin".

Lestvica temelji na mesečnem spremljanju predvajanja skladb na 50 radijskih programih v Sloveniji. V letu 2015 so zabeležili predvajanje 196.711 različnih skladb.

Izboljšalo se je razmerje med slovensko in tujo glasbo nasploh: radijski programi so v letu 2015 predvajali 42,87% slovenske glasbe, 2014 pa le 40,81%.

Najbolj predvajano 

Navedenih je le Top 100 največkrat predvajanih izvedb, Top 100 slovenskih izvedb (neuradno), Top 50 vseh izvajalcev ter Top 50 slovenskih izvajalcev (neuradno).

Vse izvedbe

Slovenske izvedbe

Vsi izvajalci

Slovenski izvajalci

Glej tudi 

 SloTop50 tedenska lestvica prvourvrščenih singlov 2015
 SAZAS letna lestvica slovenskih skladb 2015

Sklici in opombe 

2015 v glasbi
2015 v Sloveniji
IPF-ova lestvica največkrat predvajanih izvedb